Proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski puede referirse a los siguientes acontecimientos políticos:
 Primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski; desarrollada entre el 13 al 21 de diciembre de 2017.
 Segundo proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski; desarrollada entre el 8 al 21 de marzo de 2018.